Абат Кайратович Аймбетов (; ) — казахстанский футболист, нападающий клуба «Астана» и сборной Казахстана. Трёхкратный чемпион Казахстана. Входит в топ-10 бомбардиров сборной Казахстана за всю историю.

Карьера 
Профессиональная карьера Аймбетова началась в городе Актобе, где он в 2012 году подписал контракт с местным одноимённым футбольным клубом. С западно-казахстанской командой «Актобе» выиграл чемпионат Казахстана 2013 года, а также участвовал в квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2013/14

В 2013 году Абат Аймбетов в заключительном 32 туре забил победный гол в ворота «Ордабасы», принеся тем самым пятое чемпионство своему клубу. В 2020 году перешёл в «Кайрат». Став лучшим бомбардиром команды, закрепился в сборной Казахстана и выиграл золото в чемпионате Казахстана.

Достижения 
 «Актобе»
 Чемпион Казахстана: 2013
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2014
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (2): 2012, 2015
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2014
 Финалист Кубка Казахстана: 2014

 «Кайрат»
 Чемпион Казахстана: 2020

 «Астана»
 Чемпион Казахстана: 2022
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2021

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Актобе-Жас»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Астана» (2009)